Kamome Sengakuji (泉岳寺 かもめ Sengakuji Kamome) es la Cuarta Anima Mundi y personaje de Cyber Team in Akihabara. Proviene de Osaka y vive con su pervertido abuelo. Kamome significa gaviota.

Historia 
Kamome aparece en el capítulo 7, proviniendo de Osaka. Es la única integrante que sabe como invocar a las Divas. Esto se debe a que su abuelo perteneció a Rosacruz. Kamome usa relleno pues tiene pechos más pequeños que los de Hibari (aunque los de Tsubame son más pequeños)

Uzura Kitaurawa se enamora de ella pues tiene senos más pequeños que los de Hibari. En cuanto a Rosacruz, ella junto a Tsubame, les revelan muchas dudas al Cyber Team.

Al final Kamome pide una indemnización al gobierno en dólares para pagar sus deudas, pero como ella y el Cyber Team no fueron con Crane, no se la dieron.

Película 
En la película va a Osaka y aunque pagó la deuda, quiere comprar cosas. Sus senos crecieron, así que Uzura ya no anda tras ella.

Personalidad 
Kamome intenta ganar dinero de cualquier manera, ha vendido helados e incluso una vez cuando Hibari fue raptada por el Amo Cometa, pidió una recompensa. A pesar de esto, sabe mucho acerca de Rosacruz y es de gran ayuda.

Infancia 
Cuando Kamome tenía 8 años, perdió la casa donde vivió los recuerdos más lindos de su niñez por deudas, su madre busca una nueva pareja para ayudarles a pagar deudas sin embargo no logran rescatar la vieja casa, a ella le incomoda su padrastro pero no lo rechaza para que su mama no esté triste. Kamome se muestra con sonrisas pero debajo guarda un dulce secreto: ella considera tener solo un papá del mismo modo que solo tuvo un hogar donde creció, y no les quitara su lugar en su vida, y prometió recuperar su casa, por eso siempre busca dinero. En la película regresa a Osaka y pone un puesto de albóndigas admirado por un personaje famoso, que según comenta su abuelo, le deja muy buenas ganancias y lograron recuperar la casa embargada que la traumo en la niñez.

Familia 
No se sabe lo que pasó con su padre, pero tiene un padrastro, aunque Kamome lo trata bien, insiste en que solo tiene un papá. Ahora vive en Akihabara con su abuelo.

Dobladores 
En la versión japonesa su seiyuu es Miki Nagasawa
En la versión en inglés es Allison Keir

Cyber Team in Akihabara
Personajes de manga y anime